Tea o TEA puede referirse a:

Geografía 
 Tea, río español en Galicia, afluente del Miño.
 Tea, localidad estadounidense en el estado de Dakota del Sur.

Psicología 
 TEA (trastorno del espectro autista).
 TEA Ediciones, la primera empresa española de edición y elaboración de tests psicológicos.

Química 
 TEA o trieta (trietanolamina), un compuesto químico.
 TEA o trietilamina.

Instituciones 
 TEA (Tenerife Espacio de las Artes), el museo contemporáneo de Tenerife (Islas Canarias).
 TEA (Texas Education Agency: Agencia de Educación de Texas), una agencia educativa en el estado de Texas (Estados Unidos).
 TEA (Taller Escuela Agencia), una escuela de periodismo ubicada en Buenos Aires (Argentina).
 TEA S.p.A., una empresa italiana adquirida por Comau (filial de Fiat Group).

Transportes 
 TEA (Trenes Especiales Argentinos), una empresa ferroviaria argentina.
 TEA (Trans European Airways: líneas aéreas transeuropeas), antigua aerolínea belga, y sus filiales:
 TEA Basle, con base en Basilea (Suiza).
 TEA UK, con base en Londres (Reino Unido).
 TEA France, con base en París (Francia).
 TEA Italy, con base en Roma (Italia).

Otros 
 Tea, una titánide de la mitología griega.
 Tea, protoplaneta hipotético que habría chocado con la Tierra para formar la Luna.
Tea, astilla de madera usada para alumbrar
 TEA (Tiny Encryption Algorithm: algoritmo de cifrado pequeño).